Cipérez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cipérez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cipérez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar